Ez a szócikk a Gyilkos számok című sorozat epizódjait listázza.

Évados áttekintés

1. évad (2005)

2. évad (2005-2006)

3. évad (2006-2007)

4. évad (2007-2008)

5. évad (2008-2009)

6. évad (2009-2010)